Mário Mercator - escritor cristão do século V
Gerardo Mercator -  matemático, geógrafo e cartógrafo flamengo do século XVI
Projeção de Mercator
Nikolaus Mercator - matemático do século XVII

Outros 
Conus mercator - espécie de gastrópode
4798 Mercator - um asteróide

Desambiguação